Givedarica ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Govedarica (* 1969), serbischer Fußballspieler
 Predrag Govedarica (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Vojislav Govedarica (* 1940), serbisch-US-amerikanischer Schauspieler